Золотарёвка () — село на Украине, находится в Шахтёрском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Медвежье

СВ: Водобуд

В: Николаевка, город Зугрэс

СЗ: город Харцызск

З: Молочарка, Гусельское

ЮЗ: Новониколаевка, Садовое, Вербовка

ЮВ: Шахтное, Троицко-Харцызск, Широкое, Дубовка

Ю: Новопелагеевка, Войково

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1240 человек.

Общие сведения 
Телефонный код — 6255. Код КОАТУУ — 1425283401.

История 
Село основано в 1898 году. Золотаревка — село, центр сельского Совета депутатов трудящихся. Расположена в 30 км к западу от районного центра и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Харцызск. В 2 км от села проходит автодорога Донецк—Ростов. Дворов — 537. Население — 1530 человек. Сельсовету подчинены села Дубовка, Новониколаевка и Новопелагеевка.

На территории села Золотаревка размещена центральная усадьба колхоза «Зоря комунізму», за которым закреплено 2803 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 2439 га пахотной земли. Производственное направление хозяйства — зерно-молочное. В колхозе две полеводческие, одна овощеводческая и две тракторные бригады, пять животноводческих ферм; 39 тракторов, 13 комбайнов и 28 автомашин.

В селе Золотаревка работают средняя школа, в которой 25 учителей обучают 332 учащихся, дом культуры на 210 мест, библиотека с фондом 11 761 книга, фельдшерско-акушерский пункт, детсад-ясли на 50 мест. Население обслуживают почтовое отделение, сберкасса, дом быта, три магазина.

Партийная организация объединяет 55 коммунистов, комсомольская — 40 членов ВЛКСМ. Организации созданы в 1936 году.

За трудовые успехи 51 житель села Золотаревки награжден орденами и медалями СССР.

Село Золотаревка основано в 1898 году.

Советская власть установлена 25 декабря 1917 года. В 1923 году организована коммуна им. В. К. Блюхера. В годы Великой Отечественной войны в борьбе против немецко-фашистских захватчиков принимали участие 139 жителей села Золотаревка, из них 45 пали смертью храбрых, 80 удостоены правительственных наград.

Адрес местного совета 
86252, Украина, Донецкая область, Шахтёрский р-н, с. Золотарёвка, ул. Ломоносова, д.2

Примечания

Ссылки 
 Золотарёвка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шахтёрского района